U 529 oder U-529 bzw. U529 steht für:

 U 529 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 30. September 1942, am 15. Februar 1943 versenkt.
 U 529, ein Flugzeug des Typs North American P-57 (NAA-57), welches im Zweiten Weltkrieg bei der Armée de l'air im Einsatz war.
 U 529 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 529, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System.
 U 529, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U529